Нев Кембел () је канадска глумица, рођена 3. октобра 1973. године у Гвелфу (Онтарио). Најпознатија је по улози у филмском серијалу Врисак.

Филмографија 

|- 
| 1992—1993. || — || -{Catwalk}- || Дејзи Макензи || 
|- 
| 1994. || Плашите ли се мрака? || -{Are You Afraid of the Dark?}- || Нони Вокер || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| 1994. || — || -{The Passion of John Ruskin}- || Епемера/Ефи || 
|- 
| 1994. || — || -{The Dark}- || Џеси Донован || 
|- 
| 1994. || — || -{Paint Cans}- || Тристес || 
|- 
| 1994. || — || -{I Know My Son Is Alive}- || Бет || 
|- 
| 1994. || — || -{The Forget-Me-Not Murders}- || Џес Фој || 
|- 
| 1995. || — || -{Love Child}- || Дидра || 
|- 
| 1996. || Дух из Кантервила || -{The Canterville Ghost}- || Вирџинија „Џини“ Отис || 
|- 
| 1996. || Ковен || -{The Craft}- || Бони Харпер || 
|- 
| 1996. || Врисак || -{Scream}- || Сидни Прескот || 
|- 
| 1994—2000. || — || -{Party of Five}- || Џулија Салинџер || 
|- 
| 1997. || Врисак 2 || -{Scream 2}- || Сидни Прескот || 
|- 
| 1998. || Дивље страсти || -{Wild Things}- || Сизи Мари Толер || 
|- 
| 1998. || Дискотека 54 || -{54}- || Џули Блек || 
|- 
| 1998. || — || -{Hairshirt}- || Рене Вебер || 
|- 
| 1999. || — || -{Three to Tango}- || Ејми Пост || 
|- 
| 2000. || Ко је убио Мону || -{Drowning Mona}- || Елен Раш || 
|- 
| 2000. || — || -{Panic}- || Сара Касиди || 
|- 
| 2000. || Врисак 3 || -{Scream 3}- || Сидни Прескот || 
|- 
| 2001. || — || -{Investigating Sex}- || Алис || 
|- 
| 2002. || — || -{Last Call}- || Франсес Крол || 
|- 
| 2003. || — || -{Lost Junction}- || Миси Лофтон || 
|- 
| 2003. || — || -{The Company}- || Рај || 
|- 
| 2003. || — || -{Blind Horizon}- || Клои Ричардс || 
|- 
| 2004. || — || -{When Will I Be Loved}- || Вера Бари || 
|- 
| 2004. || — || -{Churchill: The Hollywood Years}- || принцеза Елизабета || 
|- 
| 2005. || — || -{Reefer Madness: The Movie Musical}- || госпођица Попи || 
|- 
| 2006. || — || -{Relative Strangers}- || Елен Минола || 
|- 
| 2007. || — || -{Closing the Ring}- || Мари || 
|-
| 2007. || — || -{Love Bites}- || Мина ||
|-
| 2007. || — || -{I Really Hate My Job}- || конобарица ||
|-
| 2007. || — || -{Partition}- || Маргарет Стилвел ||
|-
| 2007. || Медијум || -{Medium}- || Дебра || ТВ серија, 3 еп.
|-
| 2008. || — || -{Agent Crush}-|| Каси (глас) || 
|-
| 2008. || — || -{Burn Up}- || Холи ||
|-
| 2008. || — || -{Sea Wolf}- || Мод Брустер ||
|-
| 2009. || — || -{Dirty Oil}- || приповедач || глас
|-
| 2009. || — ||-{Owl Song}-||Пеги-Гланвил-Хикс ||
|-
| 2009. || — || -{Vivaldi}- || Норина ||
|-
| 2009. || — || -{The Philanthropist}- || Оливија Мејдстон ||
|-
| 2009. || Симпсонови || -{The Simpsons}- || Касандра (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2011. || Врисак 4 || -{Scream 4}- || Сидни Прескот ||
|-
| 2011. || — || -{The Glass Man}- || Џулија Пајрајт ||
|-
| 2012. || Увод у анатомију || -{Grey's Anatomy}- || др Лизи Шеферд || ТВ серија, 2 еп.
|-
| 2014. || Људи са Менхетна || -{Mad Men}- || Ли Кабот || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2016—2017. || Кућа од карата || -{House of Cards}- || Лиен Харви || ТВ серија, главна улога (сез. 4—5)
|-
| 2018. || Небодер || -{Skyscraper}- || Сара Сојер ||
|-
| 2022. || Врисак || -{Scream}- || Сидни Прескот ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Торонтоњани
Канадске глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа